York is een stad en unitary authority in Engeland

York kan ook verwijzen naar:

Australië
 Kaap York-schiereiland (Cape York), een streek in Australië
 York (Australië)

Canada
 York (Opper-Canada), de oude naam van Toronto
 York (Toronto), een voormalige zelfstandige gemeente, in 1998 opgegaan in Toronto
 York Regional Municipality

De Verenigde Staten
 York (Alabama)
 York (Maine)
 York (Nebraska)
 York (North Dakota)
 York (Pennsylvania)
 York (South Carolina)
 York (Wisconsin)
 York (rivier), een rivier in de staat Virginia

Engeland

Sierra Leone
 York (Sierra Leone)

Personen
 Susannah York, (1939-2011), een Britse actrice

Overige
 Duke of York's Theater, een theater
 HMS Duke of York, een slagschip uit de Tweede Wereldoorlog
 York (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
 York (Duitse band), een Duitse dancegroep